Soppero kan vara följande platser:

Nedre Soppero – en by i Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun
Övre Soppero – en ort i Vittangi distrikt (Jukkasjärvi socken) i Kiruna kommun
Torneträsk-Soppero fjällurskog – ett skogsreservat i Kiruna kommun.